Dolny Taras (Bydgoszcz)
 Dolny Taras (Gdańsk)
 Dolny Taras (Mięguszowiecki Szczyt)